

Chimica 
 Tl – simbolo chimico del tallio
 TL – termoluminescenza

Codici 
 TL – codice vettore IATA di Trans Mediterranean Airways
 TL – codice FIPS 10-4 di Tokelau
 tl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tagalog
 TL – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Timor Est
 TL – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Tulcea (Romania)

Informatica 
 .tl – dominio di primo livello di Timor Est

Sport 
 TL – tecnica libera nello sci di fondo

Altro 
 Tl – simbolo del teralitro

Altri progetti